Un hébergeur web gratuit (ou hébergeur internet gratuit) est un hébergeur web qui met à la disposition des internautes des options d'hébergement de sites web dont au moins une est gratuite.

Un service gratuit offre des ressources limitées en espace de stockage ou en bande passante, mais ces ressources sont généralement suffisantes pour un site personnel ou un site associatif avec une fréquentation peu élevée. Bien qu'il n'ait pas à défrayer un coût monétaire, l'hébergé doit souvent faire une contribution à l'hébergeur : l'hébergeur doit gagner sa vie et des publicités sont souvent ajoutées à site hébergé. Cependant, il existe des services gratuits qui n'affichent aucune publicité.

Catégories 

On distingue les catégories d'hébergeurs gratuits suivantes :
 l'hébergeur exclusivement gratuit sans insertion de publicité ;
 le service gratuit sans insertion de publicité ;
 l'hébergeur exclusivement gratuit avec insertion de publicité ;
 le service gratuit avec insertion de publicité.

Contraintes d'un hébergeur web gratuit 

Il faut être réaliste : dans le cadre de services gratuits, on ne peut pas exiger une disponibilité de 100 %. C'est quand même à ce niveau que se joue l'avenir d'un hébergeur : un hébergeur qui ne fournit pas un bon service perdra rapidement ses clients.

Les contraintes les plus courantes sont la suppression d'un site par l'hébergeur si le site n'a pas été mis à jour depuis un certain temps (par exemple, 6 mois) ou si sa fréquentation est trop basse. On peut comprendre l'hébergeur qui souhaite libérer de l'espace de stockage qui ne sert plus (ou peu). La plupart des hébergeurs ne mentionnent pas clairement les contraintes qu'ils imposent au moment de l'inscription; il faut lire attentivement les conditions générales d'inscription pour les connaître.

L'environnement technique employé par l'hébergeur web gratuit est systématiquement l'hébergement mutualisé.

Le terme unmetered 

Certains hébergeurs utilisent le terme unmetered dans la spécification de la bande passante offerte pour indiquer que la bande passante utilisée n'est pas limitée. Par exemple, une offre de 10 Mb/s unmetered signifie que le site peut utiliser 10 Mb/s 24 heure par jour et 7 jours par semaine pour un total de  de trafic sur un mois. De même, 100 Mb/s unmetered permet un trafic de  sur un mois.

Exemples d'hébergeurs web gratuits 
Seulement ceux disposant d'une page wikipédia :

Alternatives 
Comme aux débuts d'internet, il est possible d'héberger soi même sur site web chez soi :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Publicité en ligne

Hébergeur web gratuit